Franciszek I Gonzaga (1366-1407) – władca Mantui 1382-1407
 Franciszek I Sforza (1401-1466) – książę Mediolanu 1450-1466
 Franciszek I Bretoński (1414-1450) – książę Bretanii 1442-1450
 Franciszek I Acciaiuoli – książę Aten 1451-1455
 Franciszek I Walezjusz (1494-1547) – król Francji 1515-1547
 Franciszek I (1510-1581) – książę Saksonii-Lauenburg 1543-1581
 Franciszek I (1517-1545) – książę Lotaryngii 1544-1545
 Franciszek I (1533-1550) – margrabia Montferratu 1540-1550; książę Mantui jako Franciszek III
 Franciszek I Medyceusz (1541-1587) – wielki książę Toskanii 1574-1587
 Franciszek I – władca Konga (manikongo) 1544
 Franciszek I (1577-1620) – książę szczeciński 1618-1620
 Franciszek I d'Este (1610-1658) – książę Modeny 1629-1658
 Franciszek I Rakoczy (1645-1676) – *ojciec Franciszka II, księcia Siedmiogrodu
 Franciszek I Lotaryński (1708-1765) – cesarz rzymsko-niemiecki 1745-1765; książę Lotaryngii jako Franciszek III Stefan
 Franciszek I Habsburg (1768-1835) – cesarz Austrii 1804-1835, król Czech i Węgier 1792-1835; cesarz rzymsko-niemiecki jako Franciszek II
 Franciszek I Burbon (1777-1830) – król Obojga Sycylii 1825-1830
 Franciszek I Liechtenstein (1853-1938) – książę Liechtensteinu 1929-1938

Zobacz też 
 Franciszek
 Franciszek II
 Franciszek III